Sokółka est le nom :
 de la gmina de Sokółka, dans le powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 de la ville de Sokółka, chef-lieu de cette gmina
 Sokółka est un village polonais situé dans la gmina de Sadowne dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie
 Sokółka est un village polonais situé dans la gmina de Pasłęk dans le powiat d'Elbląg et en voïvodie de Varmie-Mazurie

Voir aussi